Evropsko prvenstvo v atletiki 1954 je peto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 25. in 29. avgustom 1954 na stadionu Neufeld v Bernu, Švica, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in enajstih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1954
1954 v športu
Športne prireditve v Švici
Šport v Bernu